Richtungssinn steht für:
 eine Fähigkeit von Lebewesen, sich in Richtung eines Zieles fortzubegwegen, siehe Räumliche Orientierung
 die Richtung entlang der Achse eines Vektors
 die Konvention, in welche Richtung betrachtet eine skalare Größe der Elektrotechnik ein positives Vorzeichen hat, siehe Richtungssinn (Elektrotechnik)
 insbesondere, in welche Richtung ein Strom mit positivem Vorzeichen der Stromstärke fließt, siehe Elektrische Stromrichtung
 die Richtung verschiebbarer Kräfte entlang ihrer Wirkungslinie in der technischen Mechanik, siehe Statik starrer Körper#Kraft
 den Durchlaufsinn einer parametrisierten Kurve, siehe Kurve (Mathematik)#Richtungssinn